Debureau ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Gaspard Debureau (1796–1846), böhmisch-französischer Pantomime, siehe  Jean-Gaspard Deburau
 Philippe Debureau (* 1960), französischer Handballspieler